Municipio de Springfield es el nombre de 46 municipios en Estados Unidos:

Municipio de Springfield (Illinois)

Municipio de Springfield (condado de Allen, Indiana)
 Municipio de Springfield (condado de Franklin, Indiana)
 Municipio de Springfield (condado de LaGrange, Indiana)
 Municipio de Springfield (condado de LaPorte, Indiana)

Municipio de Springfield (condado de Cedar, Iowa)
 Municipio de Springfield (condado de Kossuth, Iowa)
 Municipio de Springfield (condado de Winneshiek, Iowa)

Municipio de Springfield (condado de Kalkaska, Míchigan)
 Municipio de Springfield (condado de Oakland, Míchigan)

Municipio de Springfield (Minnesota)

Municipio de Springfield (condado de Greene, Misuri)
 Municipio de Springfield (condado de Henry, Misuri)

Municipio de Springfield (condado de Burlington, Nueva Jersey)
 Municipio de Springfield (condado de Union, Nueva Jersey)

Municipio de Springfield (Dakota del Norte)

Municipio de Springfield (condado de Clark, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Gallia, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Hamilton, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Jefferson, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Lucas, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Mahoning, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Muskingum, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Richland, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Ross, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Summit, Ohio)
 Municipio de Springfield (condado de Williams, Ohio)

Municipio de Springfield (condado de Bradford, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Bucks, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Delaware, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Erie, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Fayette, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Huntingdon, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Mercer, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de Montgomery, Pensilvania)
 Municipio de Springfield (condado de York, Pensilvania)